Името Чепинци носят две български села:

 Чепинци (Област Смолян)
 Чепинци (Област София)